Catharina Cramer ist der Name folgender Personen:
* Catharina Cramer (1656–1746), niederländische Hebamme, siehe Catharina Schrader
 Catharina Cramer (Unternehmerin) (* 1978), deutsche Unternehmerin